Бриза́нтность (через  от  от  «ломать, разбивать») — характеристика взрывчатого вещества (ВВ), мера его способности к местному дробящему воздействию на среду, в которой происходит взрыв.

Бризантность зависит от состава взрывчатого вещества, его плотности, физического состояния, степени измельчения. Как правило, бризантность возрастает с увеличением плотности и скорости детонации ВВ.

Способы определения бризантности 

Наиболее простым и распространённым является проба Гесса. Этот способ в Российской Федерации используется для промышленных ВВ как стандартный по ГОСТ 5984-99. Испытание проводят путём подрыва заряда массой 50 граммов, заряд располагается сверху на тонком стальном диске, в свою очередь диск установлен сверху на свинцовом цилиндре диаметром 40 мм и высотой 60 мм. После подрыва заряда измеряется уменьшение высоты свинцового цилиндра. Разность между средними высотами цилиндра до и после взрыва является мерой бризантности ВВ. Традиционно измеряется в миллиметрах.

В ряде государств для оценки бризантности ВВ используется бомба Трауцля.

Бризантность некоторых взрывчатых веществ 

 Тротил — 16,5 мм
 Аммонит скальный № 1 прессованный — 22 мм
 Аммонит № 6ЖВ — 14 — 17 мм
 Аммонал — 16 мм
 Гексоген — оценивается в 24 мм (разбивает свинцовый цилиндр)
 Этиленгликольдинитрат — оценивается в 30 мм (разбивает свинцовый цилиндр)

Измерение бризантности взрывчатых веществ с высокой скоростью детонации и малым предельным диаметром детонации по обжатию свинцового цилиндра затруднительно из-за разрушения цилиндра. Для таких ВВ в России обычно применяют метод измерения обжатия медного цилиндра (кре́шера) в приборе-бризантометре. В качестве стандартного обычно используют заряд прессованного флегматизированного гексогена плотностью 1,65 г/см³.

Бризантность некоторых ВВ по обжатию медного крешера:
 Гексоген флегматизированный — 4,1—4,2 мм
 Гексоген при плотности 1,75 г/см³ — 4,8 мм
 Октоген при плотности 1,83 г/см³ — 5,4 мм

Другие способы определения бризантности 
 оценка дробления оболочки заряда
 измерение импульса ударной волны на баллистическом маятнике
 проба Каста
 песчаная проба

См. также 
 Фугасность
 Классификатор государственных стандартов: бризантные взрывчатые вещества

Примечания 

Взрывчатые вещества